El club de la lucha puede referirse a:

 El club de la lucha, una novela de Chuck Palahniuk;
 Fight Club (en español El club de la lucha), una película de 1999 basada en la novela.